Боржо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Боржо, Реми — французский биатлонист, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира среди юниоров. 
 Боржо, Шарль — швейцарский профессор истории, юрист, номинант Нобелевской премии по литературе 1901 года.